Rotec steht für:

 Schenck Rotec, Diagnose- und Auswuchttechnik
 Abeking & Rasmussen Rotec GmbH & Co. KG, siehe Abeking & Rasmussen